Айдами́ров — чеченская фамилия; имеет женскую форму Айдамирова. Известные носители:
 Айдамиров, Абузар Абдулхакимович (1933—2005) — советский и российский писатель и поэт, классик чеченской литературы.
 Айдамиров, Евгений Дантесович (род. 1987) — российский метатель молота.